Etrurien kan avse:

Antikens Etrurien – ett rike i mellersta och norra Italien
Kungariket Etrurien – ett kungarike 1801–1807 i mellersta Italien

Antikens Etrurien